Evandro est un prénom portugais. Il est porté par :

Prénom utilisé comme pseudonyme 
Evandro (1974-), Evandro Carlos Escardalete, footballeur brésilien ;
Evandro (1986-), Evandro Goebel, footballeur brésilien.

Prénom 
Evandro Agazzi (1934-), philosophe italien ;
Evandro Soldati (1995-), mannequin brésilien ;
Clesly Evandro Guimarães dit Kelly (1975-), footballeur brésilien ;
Evandro Oliveira (1990-), joueur de beach-volley brésilien.